Doto – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Dotidae
 Giuseppe Antonio Doto, noto come Joe Adonis – mafioso italiano
 Paolo Doto – calciatore italiano